A 2013-as konföderációs kupa döntőjét június 30-án helyi idő szerint 19 órától (magyar idő szerint július 1-jén 0 órától) játszották Rio de Janeiróban. A két résztvevő a Brazília és Spanyolország volt. A mérkőzést Brazília 3–0-ra nyerte meg.

Résztvevők 
Brazília a címvédő, valamint a dél-amerikai válogatott nyerte a 2005-ös és az 1997-es tornát is. Spanyolország 2009-ben a harmadik helyen végzett, a korábbi tornákra nem szerzett részvételi jogot.

Út a döntőig 

Az eredmények az adott csapat szempontjából szerepelnek.

A mérkőzés

Jegyzetek

Források 

FIFA Konföderációs Kupa
Konföderációs kupa